Cyrtidula — рід грибів. Назва вперше опублікована 1876 року.

Класифікація 
До роду Cyrtidula відносять 36 видів:

Примітки 

Роди грибів